Budynek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu – zabytkowa siedziba Izby Adwokackiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy Rynku Staromiejskim 17.

Historia 
Kamienica pochodzi z końca XIII wieku, następnie wielokrotnie przebudowywana (w XIV, XVI, XVII i XVIII w.) i należy do najcenniejszych budowli znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Kamienica ta niegdyś była prawdopodobnie własnością beginek (wspólnoty katolickiej osób świeckich, które nie składały ślubów zakonnych). W wiekach XVI I XVII budynek należał do protestantów.

W 1702 roku był siedzibą patrycjuszowskiej rodziny Wachschlagerów, u której miał swoją kwaterę przebywający wówczas w Toruniu król August II Mocny.

W 1929 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków.

Obecnie jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Architektura 
Wejście do budynku zdobi wczesnobarokowy portal pochodzący z ok. 1630 roku. Kamienica zachowała do czasów współczesnych także wiele gotyckich elementów, najstarsze z nich znajdują się w piwnicach i na parterze budynku.

Galeria

Zobacz też 
 Sądownictwo w Toruniu
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytkowe kamienice w Toruniu